Zenow ist der Familienname folgender Personen:

 Bratan Zenow (* 1964), bulgarischer Ringer
 Gantscho Zenow (1870–1949), bulgarischer Historiker
 Mitko Zenow (* 1993), bulgarischer Leichtathlet